Yangqiao bezeichnet:

 Yangqiao (Binyang) (洋桥镇), Großgemeinde im Kreis Binyang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Yangqiao (Boluo) (杨侨镇), Großgemeinde im Kreis Boluo in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yangqiao (Daming) (杨桥镇), Großgemeinde im Kreis Daming in der chinesischen Provinz Hebei
 Yangqiao (Fenyi) (杨桥镇), Großgemeinde im Kreis Fenyi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yangqiao (Hengdong) (杨桥镇), Großgemeinde im Kreis Hengdong in der chinesischen Provinz Hunan
 Yangqiao (Linquan) (杨桥镇), Großgemeinde im Kreis Linquan in der chinesischen Provinz Anhui
 Yangqiao (Shaodong) (杨桥镇), Großgemeinde im Kreis Shaodong in der chinesischen Provinz Hunan
 Yangqiao (Yilong) (杨桥镇), Großgemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yangqiao (Yixiu) (杨桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yixiu in der chinesischen Provinz Anhui